Ger Klein, Nederlands politicus
 Gerrit Klein (acteur), Duits acteur